Brodie Reid (né le  à Delta, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il joue dans les ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2011-2012.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 ||Eagles de Surrey || LHCB ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Eagles de Surrey || LHCB ||50 ||4 ||6 ||10 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Express de Burnaby || LHCB ||59 ||51 ||34 ||85 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Express de Burnaby || LHCB ||9 ||4 ||7 ||11 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Vees de Penticton || LHCB ||31 ||13 ||15 ||28 ||10 ||10 ||1 ||5 ||6 ||2
|-
| 2009-2010 || Stars de Lincoln || USHL ||46 ||16 ||20 ||36 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Université Northeastern || HE ||37 ||11 ||17 ||28 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Sharks de Worcester || LAH ||66 ||10 ||15 ||25 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Sharks de Worcester || LAH ||34 ||10 ||11 ||21 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Sharks de Worcester || LAH ||55 ||11 ||14 ||25 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2014-2015 || Jackals d'Elmira || ECHL || 9 || 3 || 6 || 9 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Flames de l'Adirondack || LAH || 11 || 3 || 2 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Americans de Rochester || LAH || 31 || 6 || 4 || 10 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC Bolzano || EBEL || 27 || 5 ||12 || 17 || 6 || 5 || 5 || 3 || 8 || 4
|-
| 2016-2017 || HC Bolzano || EBEL || 54 || 26 || 22 || 48 || 8 || 6 || 4 || 3 || 7 || 0
|-
| 2017-2018 || Dornbirner EC || EBEL || 53 || 18 || 29 || 47 || 12 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2018-2019 || Dornbirner EC || EBEL || 52 || 15 || 24 || 39 || 16 || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || EC Villacher SV || EBEL || 45 || 9 || 27 || 36 || 14 || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || Mavericks de Kansas City || ECHL || 60 || 25 || 35 || 60 || 14 || - || - || - || - || - 
|-

Notes et références 

Naissance en août 1989
Naissance dans le district régional du Grand Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Huskies de Northeastern
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Flames de l'Adirondack
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du HC Bolzano
Joueur du Dornbirner EC
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des Mavericks du Missouri